Karl Wendling ist der Name folgender Personen:

* Karl Wendling (Pianist) (1857–1918), deutscher Pianist und Hochschullehrer
 Karl Wendling (Violinist) (1875–1962), deutscher Violinist und Hochschullehrer